Эрик Авари (, при рождении Нариман Эрук Авари (); род. 13 апреля 1952, Дарджилинг, Западная Бенгалия, Индия) — американский актёр индийского происхождения.

Ранние годы 
Эрик Авари родился в Дарджилинге, Западная Бенгалия, Индия в старой парсо-зороастризской семье этого города у подножья Гималаев. Эрик является представителем индийского семейства Авари-Мадан из Дарджилинга и Калькутты. Его прадед, Джамшеджи Фрамджи Мадан, был пионером индийского кино. Эрик учился в Чарльстонском колледже.

Карьера 
Прежде чем переехать в Лос-Анджелес в 1991 году, Авари играл в театра, и его работа получала высокие оценки театральных критиков. Авари известен по своим ролям в фильмах «Звёздные врата», «Постал», «День независимости», «Мумия», «Сорвиголова», «Один дома 4», «Планета обезьян» и «Миллионер поневоле». Он сыграл роль Касуфа и в оригинальном фильме «Звёздные врата», и в его спин-оффе — сериале «Звёздные врата: SG-1».

Авари также снимался в таких сериалах, как «Касл», «Принц из Беверли-Хиллз», «Герои», «Закон и порядок», «Обмани меня», «Звёздный путь: Следующее поколение», «Подводная одиссея», «Звёздный путь: Глубокий космос 9», «Звёздный путь: Энтерпрайз», «Западное крыло», «Секретные материалы», «Дарма и Грег», «Вавилон-5», «Шпионка», «Одинокие сердца», «Воздействие», «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена», «Менталист», «Тайные операции», «Гримм», «Живая мишень» и других.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 официальный сайт